Koehne ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard von Koehne (1817–1886), deutscher Numismatiker und Heraldiker
 Bernhard Adalbert Emil Koehne (1848–1918), deutscher Botaniker und Lehrer
 Graeme Koehne (* 1956), australischer Komponist
 Waldemar Koehne (1880–1938), deutscher Reichsgerichtsrat
 Werner Koehne (1881–1963), deutscher Hydrogeologe

Siehe auch:
 Koehne Quartett
 Köhne